Sender Oelde ist der Name von Sendeanlagen im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen:

 Sender Oelde (Mackenberg), in den Beckumer Bergen auf dem Mackenberg bei Oelde-Sünninghausen
 Sender Oelde-Stromberg, bei Oelde-Stromberg